numerus clausus – zasada stosowana w niektórych krajach w szkolnictwie wyższym
 numerus clausus – rodzaj normy prawnej (zazwyczaj wynikającej z przepisu prawnego) ustanawiającej zamknięty katalog (wyliczenie) przypadków (sytuacji, stanów faktyczno-prawnych)